Генератор пакетов — компьютерная программа, генерирующая случайные пакеты или позволяющая пользователю сформировать и отправить в компьютерную сеть произвольный пакет. Генераторы пакетов используют RAW-сокеты.

Чаще всего применяются для тестирования реализации стека IP протоколов для поиска багов и уязвимостей.

Общая информация

Примечания

См. также 
Моделирование трафика

Ссылки 
 AnetTest
 Bit-Twist
 Cat Karat packet builder
 Colasoft Packet 
 Nemesis
 Ostinato
 Pktgen 
 packETH
 pierf
 Scapy
 targa3
 Winsock Packet Editor

Администрирование компьютерных сетей
Программное обеспечение маршрутизаторов
Сетевое программное обеспечение
Анализ компьютерных сетей